LAi és un riu d'Assam (Índia) que neix al Bhutan i corre cap a l'est pel districte de Goalpara i desaigua al Manas. Els seus afluents principals són el Buri Ai i el Kanamukra, que hi desaigüen per l'esquerra.

La seva longitud és de 153 km.

Ai
Rius de la conca del Brahmaputra
Ai